Darsser Ort steht für

 Darsser Ort (Schiff, 1953), Rettungsboot des Seenotrettungsdienstes der DDR
 Darsser Ort (Schiff, 1964), Rettungsboot des Seenotrettungsdienstes der DDR
 Darsser Ort, Schlepper der Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei Rostock der DDR um 1970 (Typ Langenort der Schiffswerft „Edgar André“) 

Für die Landzunge, siehe Darßer Ort.